

Personnalités 
 Patrice Lumumba (1925-1961), ancien premier ministre de la République démocratique du Congo.
 Pauline Lumumba (1937-2014), veuve de Patrice Lumumba.
 François Lumumba (1951-), homme politique congolais, fils de Patrice Lumumba.
 Guy Patrice Lumumba, homme politique congolais, fils de Patrice Lumumba.
 Jean-Jacques Lumumba (1986-), lanceur d'alerte congolais, petit-neveu de Patrice Lumumba.
 Julina Lumumba, vice-Ministre Informations et presse au sein du Gouvernement Laurent-Désiré Kabila.
 N'Dri Thérèse Assié-Lumumba, chercheuse ivoirienne.

Cinéma 
 Lumumba, la mort d’un prophète (1990), film documentaire franco-germano-suisse de Raoul Peck
 Lumumba (2000), film franco-belgo-congolais de Raoul Peck

Toponymie 
 boulevard Lumumba, principale artère de l’est de Kinshasa, nommé en l’honneur de Patrice Lumumba ; 
 boulevard Lumumba, principale artère de Kalemie, nommé en l’honneur de Patrice Lumumba ; 
 avenue Lumumba, principale artère de Lubumbashi, nommée en l’honneur de Patrice Lumumba ;
 avenue Patrice Lumumba, principale artère de Likasi ;
 avenue Lumumba, voie de Brazzaville ;
 square Lumumba, place de Kisangani, nommée en l’honneur de Patrice Lumumba ;
 Stade Lumumba, stade à Kisangani ;
 Stade Lumumba, stade à Matadi ;
 Lumumba (arrondissement Pointe-Noire), premier arrondissement de la ville de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville ;
 Lumumba, commune de la ville de Lodja au Congo-Kinshasa ;
 Lumumba, commune de la ville de Lubao au Congo-Kinshasa.

Musique 
 Requiem für Lumumba, pièce musicale pour chorale de Paul Dessau (1961-1963) ;
 Lumumba, groupe de reggae argentin.

Autres 
 Lumumba (1999), film de Raoul Peck ;
 Université russe de l'Amitié des Peuples anciennement Université Patrice-Lumumba à Moscou ;
 Le lumumba, boisson à base de chocolat, de crème fouettée et d'une dose d'alcool ;
 Le Lumumba Lab,  laboratoire d'innovations citoyennes situé à Kinshasa.

Voir aussi 
 Parti lumumbiste unifié,  parti politique de la République démocratique du Congo, créé en 1964 et inspiré par les idées de gauche de Patrice Lumumba.


Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre